Hartelt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hartelt (* 1988), deutsche Curlerin
 Horst-Werner Hartelt (* 1928), deutscher Journalist
 Konrad Hartelt, deutscher römisch-katholischer Kirchenrechtler und Hochschullehrer
 Sabine Hartelt (* 1960), deutsche Sportmoderatorin